Fubá é uma favela localizada no Morro da Bica, também chamado anteriormente de Morro das Pedras , localizado na área conhecida como Fazenda da Bica, que divide os bairros de Cascadura, Quintino Bocaiuva e Campinho, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Sua continuação é o Morro do Campinho.

Ligações externas

Favelas do Rio de Janeiro (cidade)
Cascadura (Rio de Janeiro)